Vyssjaja chokkejnaja liga 2013/2014 var den fjärde säsongen av den ryska ishockeyserien Vyssjaja chokkejnaja liga (VHL). Ligan vanns av Toros Neftekamsk. Slutspelet vanns av  Saryarqa Qaraghandy i en final mot Rubin Tiumen. Totalt 26 lag deltog i serien som spelades som en rak serie, där varje lag spelade 50 omgångar och de 16 främsta gick vidare till slutspel.

Deltagande lag
Sedan förra säsongen hade det vitryska laget Junost Minsk lämnat serien för spel inom vitryska Extraliga. Lokomotiv Jaroslavl upplöste sitt andralag medan HK Lipetsk tillkommit som nytt lag i serien.

Poängtabell

Bratina Cup
De sexton främsta lagen i seriespelet gick vidare till slutspel om Bratina Cup. Mötena spelades i bäst av sju matcher. Cupen vanns av det kazakiska laget Saryarqa Qaraghandy.

Källa

Se även
Kontinental Hockey League 2013/2014

2014 i Ryssland
2013 i Ryssland
2014 i Kazakstan
2013 i Kazakstan
Säsonger av Vyssjaja chokkejnaja liga